As críticas ao candomblé são feitas quanto aos sacrifícios de animais. 

Sendo uma religião que cultua os "orixás", que são forças da Natureza, os seus críticos alegam que não poderia realizar sacrifícios de animais em seus cultos.

Ver também
Pai explica a prática do sacrifício de animais no Candomblé
 existe sacrifício de animais nos rituais do Candomblé por Eduardo Pereira Odùdúwa
Sacrifícios rituais em religiões afro-brasileiras 
 Sacrifício no candomblé
 Crítica da religião

Candomblé
Crítica da religião